Highland Park (Illinois)
 Highland Park (Teksas)